East Hampton může být:

 East Hampton (město, New York)
 East Hampton (vesnice, New York), ve městě East Hampton
 East Hampton, Connecticut
 Eastampton Township (New Jersey)
 Easthampton, Massachusetts
 Easthampton, Herefordshire